Николай Иванович Николаев:
 Николаев, Николай Иванович (1903—1981) — советский военный учёный-бактериолог.
 Николаев, Николай Иванович (1906—2002) — советский учёный-геолог.
 Николаев, Николай Иванович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Николаев, Николай Иванович (род. 1947) — литератор, филолог.